Hartsville kan syfta på:

Hartsville, Indiana
Hartsville, New York
Hartsville, South Carolina
Hartsville, Tennessee